Верх-Емаш — деревня в Чернушинском районе Пермского края. Входит в состав Таушинского сельского поселения.

Находится примерно в 10 км к юго-западу от центра города Чернушки.

Население 
В 2005 году численность населения составляла 167 человек.

По результатам переписи 2010 года численность населения составила 150 человек, в том числе 69 мужчин и 81 женщина.

Примечания 

Населённые пункты Чернушинского района